Сурмачевка () — село,
Глинский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924184403. Население по переписи 2001 года составляло 53 человека .

Географическое положение 
Село Сурмачевка находится на правом берегу реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Шумское,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Глинск,
на противоположном берегу — село Перекоповка.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

Экономика 
 Птице-товарная ферма.

Примечания